Ravno Bučje je lahko:
 Ravno Bučje, Bujanovac (Srbija)
 Ravno Bučje, Knjaževac (Srbija)